Fredholm:
 Erik Ivar Fredholm
 (21659) Fredholm